

Топоніми 
 Тихомель — село Білогірського району Хмельницької області України.
 Тихомель — річка в селі Юр'єве Путивльського району Сумської області.